A862 steht für:
 Bundesautobahn 862, deutsche Autobahn
 A862 road, schottische Fernstraße